Blue Blood és el segon àlbum del grup de rock japonès X Japan. Fou llançat el 21 d'abril de 1989 al Japó. Fou el primer àlbum a llançar amb una discogràfica major i és considerat per molts com el millor àlbum de la banda, i fins i tot alguns s'atreveixen a considerar-lo un dels millors àlbums en la història del rock japonès.

Llista de cançons 
 Prologue ～World Anthem - 2:38
 Blue Blood - 5:03
 Week End - 6:02
 Easy Fight Rambling - 4:43
 X - 6:00
 Endless Rain - 6:30
 紅 (Kurenai) - 6:09
 Xclmation - 3:52
 オルガスム (Orgasm) - 2:42
 Celebration - 4:51
 Rose of Pain - 11:47
 Unfinished - 4:24

Crèdits 
 Yoshiki (bateria i piano)
 Toshi (vocal)
 hide (guitarra)
 Pata (guitarra)
 Taiji Sawada (baix)

X Japan
Discs del 1989